Леса:

 Леска — нить или шнур для ловли рыбы.
 Лес — участок суши, покрытый большим количеством деревьев.
 Леса́ (только мн. ч.) — временное вспомогательное сооружение для размещения рабочих или материалов при выполнении строительных, монтажных и других работ.
 Леса (Алава) — муниципалитет в Испании.
 Леса (Грузия) — село в Грузии, в Ланчхутском муниципалитете края Гурия.
 «Леса» — португальский футбольный клуб из фрегезии Леса-да-Палмейра.
 Леса, Адриана (, род. 1971) — бразильская актриса и диктор радио.

См. также 
 Лес
 Леса-ду-Балиу
 Леса-де-Рио-Леса
 Лес водорослей
 Строительные леса